Lac Savane et Lac de la Savane peuvent se référer à:

Toponymes

Lac à la Savane, lac dans Trécesson (municipalité de canton), MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 48° 39' 32" Nord Nord; 78° 24' 29" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 49° 08' 47" Nord; 69° 47' 23" Ouest Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 48° 18' 31" Nord; 69° 46' 01" Ouest Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 48° 24' 30" Nord; 69° 57' 28" Ouest Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 48° 39' 06" Nord; 69° 28' 36" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. Coordonnées: 49° 02' 51" Nord; 69° 30' 38" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 02' 46" Nord; 71° 12' 09" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 59' 33" Nord; 70° 56' 25" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées: 49° 52' 53" Nord; 69° 01' 32" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 15' 54" Nord; 70° 53' 05" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Saint-Félix-d'Otis (municipalité), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 19' 01" Nord; 70° 32' 54" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans La Martre (municipalité), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Coordonnées: 49° 05' 58" Nord; 66° 13' 43" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 12' 21" Nord; 73° 10' 16" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 27' 03" Nord; 72° 26' 07" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 11' 49" Nord; 72° 35' 09" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 18' 31" Nord; 72° 56' 49" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 55' 01" Nord; 73° 02' 22" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans L'Île-d'Anticosti (municipalité), Minganie, Côte-Nord. Coordonnées: 49° 48' 05" Nord; 64° 14' 58" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Mont-Élie (territoire non organisé), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 45' 28" Nord; 70° 19' 17" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Notre-Dame-de-Lorette (municipalité), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 05' 04" Nord; 72° 28' 56" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 06' 41" Nord; 71° 27' 45" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 57' 10" Nord; 72° 56' 12" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 14' 21" Nord; 72° 28' 32" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Saint-Anaclet-de-Lessard (municipalité de paroisse), Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 24' 47" Nord; 68° 23' 44" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Sainte-Hedwidge (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 26' 25" Nord; 72° 29' 02" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Saint-Gabriel-de-Valcartier (municipalité), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale. Coordonnées: 46° 57' 43" Nord; 71° 26' 45" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Baie-des-Chaloupes (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides. Coordonnées: 46° 29' 39" Nord; 74° 29' 50" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-De La Bidière (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides. Coordonnées: 47° 03' 40" Nord; 74° 40' 04" Ouest.
Lac de la Savane, lac dans Lac-Édouard (municipalité), Mauricie. Coordonnées: 47° 29' 45" Nord; 72° 19' 18" Ouest.
Lac Savane, étang dans Baie-de-la-Bouteille (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées: 47° 04' 03" Nord; 74° 14' 40" Ouest.
Lac Savane, étang dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 08' 12" Nord; 73° 21' 42" Ouest.
Lac Savane, étang dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 09' 08" Nord; 73° 05' 23" Ouest.
Lac Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 44' 24" Nord; 72° 40' 21" Ouest.
Lac Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 56' 46" Nord; 73° 36' 56" Ouest.
Lac Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 45' 16" Nord; 72° 49' 22" Ouest.
Lac Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 50' 46" Nord; 72° 36' 03" Ouest.
Lac Savane, lac dans La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 13' 40" Nord; 73° 32' 54" Ouest.
Lac Savane, lac dans Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 03' 48" Nord; 72° 23' 24" Ouest.
Lac Savane, lac dans Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 47° 07' 03" Nord; 75° 37' 21" Ouest.
Lac Savane, lac dans Lac-Édouard (municipalité), Mauricie. Coordonnées: 47° 40' 14" Nord; 72° 19' 02" Ouest.
Lac Savane, lac dans Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées: 46° 44' 21" Nord; 74° 11' 37" Ouest.
Lac Savane, lac dans Lac-Normand (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 47° 01' 11" Nord; 73° 19' 53" Ouest.
Lac Savane (Lac-Pikauba), lac dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 26' 40" Nord; 70° 52' 32" Ouest.
Lac Savane, lac dans Lamarche (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 47' 24" Nord; 71° 24' 11" Ouest.
Lac Savane, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 41' 24" Nord; 70° 42' 22" Ouest.
Lac Savane, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 18' 30" Nord; 70° 10' 11" Ouest.
Lac Savane, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 43' 32" Nord; 70° 26' 26" Ouest.
Lac Savane, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 42' 49" Nord; 71° 14' 33" Ouest.
Lac Savane, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées: 49° 08' 20" Nord; 68° 41' 42" Ouest.
Lac Savane, lac dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées: 49° 26' 27" Nord; 68° 36' 14" Ouest.
Lac Savane, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 49° 25' 18" Nord; 72° 27' 28" Ouest.
Lac Savane, lac dans Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 39' 41" Nord; 71° 03' 16" Ouest.
Lac Savane, lac dans Sainte-Jeanne d'Arc (municipalité de village), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 50' 11" Nord; 72° 06' 47" Ouest.
Lac Savane, lac dans Saint-François-de-Sales (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 23' 25" Nord; 72° 15' 17" Ouest.
Lac Savane, lac dans Saint-Gabriel-de-Valcartier (municipalité), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 03' 23" Nord; 71° 42' 16" Ouest.
Lac Savane, lac dans Saint-Louis-du-Ha! Ha! (municipalité de paroisse), MRC Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 47° 41' 40" Nord; 69° 00' 13" Ouest.
Petit lac Savane, lac dans Mont-Élie (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 51' 32" Nord; 70° 23' 22" Ouest.
Petit lac Savane, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 48' 45" Nord; 70° 50' 18" Ouest.
Tourbière du Lac de la Savane, Saint-Gabriel-de-Valcartier (municipalité), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale. Coordonnées: 46° 57' 52" Nord; 71° 26' 50" Ouest.